Cafaro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Matias J. Cafaro
 Matías J. Cafaro